osoba zajmująca się zegarmistrzostwem
 Zegarmistrz (gra komputerowa)
 Zegarmistrz (powieść)

Zobacz też 
 Zegarmistrz światła